Petr Dohnal (* 11. dubna 1947, Praha) je bývalý český hokejový útočník.

Hokejová kariéra 
V československé lize hrál za Spartu Praha. Odehrál za Spartu 7 ligových sezón.

Klubové statistiky

Externí odkazy 
 
 HC Sparta

Českoslovenští hokejoví útočníci
Čeští hokejoví útočníci
Hráči HC Sparta Praha
Narození v roce 1947
Narození 11. dubna
Narození v Praze
Žijící lidé
Muži